Оберлига 1978—1979 — 31-й чемпионат ГДР по футболу. Чемпионом того сезона стал футбольный клуб Динамо Дрезден.

Таблица

Легенда

Примечания

Источники 
 |доступ-Дата= требуется |URL-адрес= (помогите)

Внешние ссылки 
 Das Deutsche Fussball Archiv (нем.)

ГДР
ГДР
1977/1978
Спорт в Германии в 1977 году
Спорт в Германии в 1978 году